«Fischia il vento» () — известная итальянская песня, текст которой написан в сентябре 1943 года, в начале итальянского Движения Сопротивления. Автор слов — Феличе Кашоне (2 мая 1918 — 27 января 1944). Целью написания было стимулировать партизанское движение. Музыка авторства Матвея Блантера, взята из известной советской песни «Катюша». Вместе с «Белла чао» является одной из наиболее известных песен, прославляющих сопротивление.

Записи 
 1965 — Milva — в альбоме Canti della libertà
 1974 — Duo di Piadena — в альбоме Il vento fischia ancora
 1993 — Modena City Ramblers — в альбоме Combat Folk
 1995 — Skiantos — в альбоме Materiale resistente (Dischi del mulo)
 2003 — Banda Bassotti — в альбоме Asì es mi vida
 2014 — Talco в альбоме 10 Years — Live in Iruna

Текст песни

См. также 
 Белла чао
 Festa d’aprile

Ссылки 

Песни 1943 года
Патриотические песни
Народные песни
Песни на итальянском языке
Антифашистские произведения
Партизанская война
Военная история Италии
Движение Сопротивления в Италии